TFT může být:

 Displej z tekutých krystalů (Thin-film transistor)
 Warcraft III: The Frozen Throne
 Toy foxteriér